The Sky Pilot – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Vitagraph Company of America
Il pastore di anime (The Soul Herder o The Sky Pilot) – film del 1917 diretto da John Ford
The Sky Pilot – film del 1921 diretto da King Vidor